Molinier ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Molinier (1851–1904), französischer Historiker
 Guilhem Molinier,  okzitanischer Jurist und Dichter
 Pierre Molinier (1900–1976), französischer Fotograf und Objektkünstler
 Raymond Molinier (1904–1994) französischer Trotzkist

Molinier ist der Künstlername des französischen Bariton François Gély (1807–1859)